The Howling (boek), een roman van Gary Brandner uit 1977
The Howling (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 1981, gebaseerd op de roman